El término More puede referirse a:

 More (película): película francesa de 1969, dirigida por Barbet Schroeder y con música de Pink Floyd.
 Music from the Film More: disco de la música de Pink Floyd para la película More.
 Henry More: filósofo inglés del siglo XVII.
 more: comando del sistema operativo Unix.
 Mores maiorum: costumbre romana (derecho).
 MORE (encaminamiento de cebolla): ejemplo de red que usa encaminamiento de cebolla.
 More: canción de reguetón del 2012.
 More: revista americana.
 More: marca de cigarrillos.